Campomarino ima više značenja:
 Campomarino, Campobasso
 Campomarino, Taranto